Bjärtrå kan syfta på:

 Bjärtrå socken – en socken i Ångermanland
 Bjärtrå landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län
 Bjärtrå församling – en församling i Ådalsbygdens pastorat i Härnösands stift
 Bjärtrå kyrka – en kyrkobyggnad i Strinne
 Bjärtrå distrikt – ett distrikt i Kramfors kommun och Västernorrlands län
 Bjärtrå – namnet på en tätort 1980–1990, se Strinne, Kramfors kommun